Веза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Арпажон-сюр-Сер. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15255.

Коммуна расположена приблизительно в 450 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 8 км к юго-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1114 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 714 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 555 были экономически активными, 159 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 555 активных работали 520 человек (293 мужчины и 227 женщин), безработных было 35 (11 мужчин и 24 женщины). Среди 159 неактивных 48 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кайак (XVI век). Памятник истории с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь